The Hits puede referirse a:

 The Hits (álbum de Ace of Base)
 The Hits (álbum de April Wine)
 The Hits (álbum de Garth Brooks)
 The Hits (álbum de Faith Hill)
 The Hits (álbum de Jagged Edge)
 The Hits (álbum de Kelis)
 The Hits (álbum de Ladysmith Black Mambazo)
 The Hits (álbum de MC Breed)
 The Hits (álbum de MC Hammer)
 The Hits (álbum de Perfect Stranger)
 The Hits (álbum de REO Speedwagon)
 The Hits (álbum de Amii Stewart)
 The Hits (álbum de Will Young)
 The Hits/The B-Sides
 The Hits Chapter 1 y The Hits Chapter 2
 The Hits - Chapter One
 The Hits & Beyond